Le terme Route 180 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 180 en Allemagne
 Route 180 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 180 en Finlande
 Route nationale 180 en France